Dodd è un cognome inglese.

Geografia 
Dodd City – città del Texas, Stati Uniti

Persone 
Claire Dodd – attrice statunitense
Chris Dodd – politico statunitense
Coxsone Dodd – produttore discografico giamaicano
Earl Dodd – cestista statunitense
Jason Dodd – ex calciatore inglese
John Dodd – archettaio inglese
Lynley Dodd – scrittrice neozelandese
Mark Dodd – ex calciatore statunitense
Travis Dodd – calciatore australiano